

Muziek

Stijlen 
 New wave (muziekstijl) (1977-1988), een wereldwijde muziekstijl
 New wave (Joegoslavië) (jaren 1970-80), een Joegoslavische muziekstijl 
 New wave of British heavy metal (eind jaren 1960), een Britse muziekstijl
 New wave of American heavy metal (eind jaren 1990), een Amerikaanse muziekstijl
 Neue Deutsche Welle (1976-1983), een Duitse muziekstroming
 Nueva ola (jaren 1950-1960), een Zuid-Amerikaanse muziekstroming

Albums 
 New wave (album van New Wave) (2015), een album van New Wave
 New wave (The Auteurs) (1993), een album van The Auteurs
 New Wave (Against Me!) (2007), een album van Against Me!
 New wave (The Challengers) (1995), een album van The Challengers
 New wave (Dizzy Gillespie) (1962), een album van Dizzy Gillespie

Nummers 
 New wave (Daft Punk) (1994), een nummer van Daft Punk
 "New Wave" (2007), de gelijknamige titeltrack van het album New Wave van Against Me! 
 New wave (The Parkinsons) (2005), een nummer van The Parkinsons

Overige muziek 
 New Wave (muziekgroep) (2015-heden), een Nederlands hiphopcollectief van het label Top Notch
 New Wave (festival), muziekfestival voor voormalige Sovjetlanden van 2002-2014

Film en cinema

Stijlen/tijdperken/bewegingen 
 New Wave (sciencefiction) (jaren 1960-1970), een beweging in sciencefictionfilms
 Australian New Wave (jaren 1970-1980), een tijdperk in Australische cinema
 British New Wave (jaren 1950-1960), een tijdperk in Britse cinema
 American New Wave, ook New Hollywood (1966-82), een tijdperk in Hollywood
 Nouvelle vague (film) (1958 - jaren 1960), een Franse filmstijl
 Neuer Deutscher Film (1962-1982), een tijdperk in Duitse cinema
 New Wave (India), ook Parallel Cinema (1952-1974), een tijdperk in Indiase cinema
 New Wave (Malayalam) (2000-heden), een cinematijdperk in de Indiase Malayalam-taal
 New Wave (Japan), ook Nuberu Bagu (eind jaren 1950 - begin jaren 1970), tijdperk in Japanse cinema
 New Wave (Iran) (1964-1975), een tijdperk in Iraanse cinema
 New Wave (Nigeria) (2004-heden), een tijdperk in Nigeriaanse cinema
 New Wave (Tsjecho-Slowakije) (jaren 1960), een tijdperk in Tsjecho-Slowaakse cinema)
 Cinema Novo, ook Novo Cinema (jaren 1960-1970), een beweging in Braziliaanse en Portugese cinema
 New Wave (Hong Kong) (jaren 1980-1990), een beweging in Hongkongse cinema onder leiding van Tsui Hark
 New Wave (Roemenië) (2004-heden), tijdperk in Roemeense cinema

Film 
 New wave (2008), Franse film van Gaël Morel

Overig 
 New Wave (typografie), ook Swiss Punk Typography, een Zwitserse benadering in de typografie
 New Wave (comics) (1987-88), een Amerikaanse comicsreeks

Zie ook 
 Wave (doorverwijspagina)
 New age (doorverwijspagina)
 Nouvelle vague (doorverwijspagina)